Долгуша — топоним:

Россия 
 Долгуша — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Долгуша — деревня в Касторенском районе Курской области.
 Долгуша — село в Долгоруковском районе Липецкой области.
 Долгуша — посёлок в Шатурском районе Московской области.
 Долгуша — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Долгуша — деревня в Дновском районе Псковской области.
 Долгуша — река, приток Ящеры, протекает в Ленинградской области.
 Долгуша — река в Тверской области, левый приток Шоши.